|-
| 180601 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180602 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180603 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180604 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180605 - ||  || 29 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180606 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180607 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180608 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180609 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180610 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180611 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180612 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180613 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180614 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180615 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180616 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180617 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180618 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180619 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180620 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180621 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180622 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180623 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180624 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180625 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180626 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180627 - ||  || 28 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180628 - ||  || 28 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180629 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180630 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180631 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180632 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180633 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180634 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180635 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180636 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180637 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180638 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180639 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180640 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180641 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180642 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180643 Cardoen ||  || 14 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 180644 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180645 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180646 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180647 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180648 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180649 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180650 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180651 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180652 - ||  || 12 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180653 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180654 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180655 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180656 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180657 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180658 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180659 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180660 - ||  || 15 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180661 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180662 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180663 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180664 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180665 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180666 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180667 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180668 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180669 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180670 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180671 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180672 - ||  || 13 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180673 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180674 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180675 - ||  || 14 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180676 - ||  || 14 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180677 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180678 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180679 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180680 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180681 - ||  || 14 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180682 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180683 - || 2004 HF || 16 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 180684 - ||  || 20 aprilie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180685 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180686 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180687 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180688 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180689 - ||  || 17 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180690 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180691 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180692 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180693 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180694 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180695 - ||  || 21 aprilie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 180696 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180697 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180698 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180699 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180700 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-